Die DEL-Saison 2022/23 ist die 29. Spielzeit der Deutschen Eishockey-Liga, offiziell PENNY DEL, der höchsten Liga im deutschen Eishockey. Die Saison startete am 15. September 2022 und endet mit dem letzten Finalspiel spätestens am 27. April 2023.

In der Saison fand das fünfte DEL Winter Game statt. Dabei trafen die Kölner Haie und die Adler Mannheim am 3. Dezember 2022 im Kölner Rheinenergiestadion vor 40.163 Zuschauern aufeinander. Das Spiel war ursprünglich für den 9. Januar 2021 geplant und musste wegen der COVID19-Pandemie zunächst auf den 1. Januar 2022 und dann erneut auf die Saison 2022/23 verschoben werden.

Modus 
Alle 15 Teams bestreiten 56 Hauptrundenpartien, jedes Team hat an vier Spieltagen spielfrei.

Maßgeblich für die Platzierung der Klubs in der Tabelle ist auch in dieser Spielzeit der Punktquotient.

Teilnehmer 
Die Liga spielt wie im Vorjahr mit 15 Mannschaften. Aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie verzerrten Tabelle stieg nur der Letzte der Hauptrunde der DEL 2021/22 ab, die Krefeld Pinguine. Meister der DEL2 und damit Aufsteiger sind die Löwen Frankfurt.

Hauptrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stand: Ende der Hauptrunde

Hauptrundentabelle 
Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit werden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, ist die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhalten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit drei gegen drei Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wird ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verliert eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhält sie keine Punkte.

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore
Erläuterungen: , , , , , 
Stand: Ende der Hauptrunde

Playoffs

Play-off-Baum

1. Playoff-Runde 
Die 1. Playoff-Runde wurde am 7. und 10. März 2023 im Modus „Best of Three“ ausgetragen. Der Termin am 12. März war nicht mehr notwendig.

HR = Hauptrunde

Viertelfinale 
Die Viertelfinalspiele werden im Modus Best-of-Seven ausgetragen und finden am 14./15., 17., 19., 21./22., 24., 26. und 28./29. März 2023 statt.

HR = Hauptrunde

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele werden im Modus Best-of-Seven ausgetragen und finden am 31. März, sowie am 2., 4., 6., 8., 10. und 12. April 2023 statt.

HR = Hauptrunde

Finale 
Die Finalspiele werden im Modus Best-of-Seven ausgetragen und finden am 14., 16., 18., 21., 23., 25. und 27. April 2023 statt.

HR = Hauptrunde

Weblinks 
 Offizielle Website der Deutschen Eishockey Liga

Einzelnachweise 

2022
Eishockeysaison 2022/23